Torsås (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Torsås (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.